Anne Schaefer (1870-1957), actrice américaine.
 Armand Schaefer (1898-1967), producteur de cinéma et réalisateur canadien.
 Aurélia Schaefer (1970-), danseuse et pédagogue.
 George Schaefer (1920-1997), producteur et scénariste américain.
 Gerard Schaefer (1946-1995), tueur en série américain.
 Gert Schaefer (1955-2014), acteur de télévision allemand.
 Hans Schaefer (1906-1961), historien allemand.
 Hermann Schaefer (1885-1962), général allemand de la Seconde Guerre mondiale.
  (1925-2005), mathématicien allemand.
 John Schaefer (1959-), animateur et producteur de radio américain.
 Nolan Schaefer (1980-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Peter Schaefer (1977-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Reid Schaefer (2003-), joueur canadien de hockey sur glace.
  (?-), directeur de la photographie américain.
 Vincent Schaefer (1906–1993), chimiste et météorologue américain.
 Will Schaefer (1928-2007), compositeur américain.